Сорохтин — русская фамилия. Известные носители:
 Сорохтин, Георгий Николаевич (1894—1972) — советский нейрофизиолог.
 Сорохтин, Игорь Николаевич (1898—1959) — советский режиссёр-мультипликатор, создатель ленинградской мультмастерской, режиссёр игрового и научно-популярного кино.
 Сорохтин, Олег Георгиевич (1927—2010) — советский геолог, геофизик и эколог.

См. также 
 Минут-Сорохтина, Ольга Павловна (1902—1991) — советский нейрофизиолог.

Примечания